Wesendonck oder Wesendonk ist der Name folgender Personen:

 Aladar von Wesendonk (1924–1995), deutscher Autor
 Hugo Wesendonck (1817–1900), deutscher Politiker
 Mathilde Wesendonck (1828–1902), deutsche Schriftstellerin und Geliebte des Komponisten Richard Wagner

 Otto Günther von Wesendonk (1885–1933), deutscher Botschafter und Orientalist

Siehe auch:
 Wesendonck-Lieder, Liederzyklus von Richard Wagner nach Gedichten von Mathilde Wesendonck